Мария Голопенца (, род.30 декабря 1939), в замужестве взявшая фамилию Александру () — румынская спортсменка, игрок в настольный теннис, чемпионка Европы, призёрка чемпионатов мира.

Биография 
Родилась в 1939 году в деревне Плугова (коммуна Мехадия, жудец Караш-Северин). В 1956 и 1958 годах становилась чемпионкой Европы среди юниоров. В 1960 году вышла замуж и сменила фамилию на Александру. На международной арене начала выступать в 13 лет, став в 1953 году самой молодой участницей чемпионата мира.

Примечания

Ссылки 
 Мария Александру в European Table Tennis Hall of Fame.
 Table Tennis World Championship medal winners 

Игроки в настольный теннис Румынии